Halsey Street (Canarsie Line), een station van de Metro van New York aan de Canarsie Line
 Halsey Street (Jamaica Line), een station van de metro van New York aan de Jamaica Line in Brooklyn
 Halsey Street, een straat in Newark (New Jersey)